Domenico Lucente – imprenditore, dirigente pubblico e politico italiano
 Raffaele Lucente – medico e politico italiano
 Vito Lucente, noto come Junior Jack – disc jockey e produttore discografico italiano